Příjmení Svatoš má více nositelů:

 Adam Svatoš (* 1979) viz Kato – český rapper
 Bohumil Svatoš (1929–2019) – československý horolezec
 Ivan Svatoš (* 1953) – český výtvarník
 Ivan Svatoš (1987) – český fotograf 
 Jan Svatoš (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Svatoš (* 1952) – český hokejista
 Jaroslav Svatoš (diplomat) (1871–1932) – český diplomat
 Marek Svatoš (1982–2016) – slovenský hokejista
 Marie Svatošová (* 1942) – česká lékařka, spisovatelka a zakladatelka hospicového hnutí
 Martin Svatoš – český filolog
 Michal Svatoš (* 1947) – český historik
 Miroslav Svatoš – profesor na ZČU v Plzni